Scalabroni ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Scalabroni (* 1949), argentinischer Fahrzeugdesigner
 Ken Scalabroni (* 1956), US-amerikanischer Basketballtrainer